Linea d'ombra – singolo dei Litfiba del 1992
Linea d'ombra – rivista e casa editrice italiana

Pagine correlate 
La linea d'ombra (disambigua)